Соединённые Штаты Америки на летних Олимпийских играх 2012 года были представлены 539 спортсменами в 25 видах спорта (208 спортсменов, или более 38 %, выиграли как минимум одну награду). Не были представлены американцы только в гандболе. Впервые в истории женщин в сборной США было больше, чем мужчин.

Американцы в Лондоне заняли первое место в неофициальном командном зачёте как по количеству золотых наград, так и по общему количеству медалей. Завоевав 46 золотых наград, американцы показали свой лучший в истории результат на Олимпийских играх, которые проводились за пределами США (в 1904 году в Сент-Луисе на их счету было 78 золотых наград, а в 1984 году в Лос-Анджелесе — 83). При этом по общему количеству наград (103) американцы выступили несколько хуже, чем 4 годами ранее в Пекине (110 медалей).

Особенно удачно выступили американские пловцы, которые завоевали 16 золотых наград (выступая только в плавании, американцы могли бы занять 4-е место в общекомандном зачёте в Лондоне). Знаменитый Майкл Фелпс выиграл в Лондоне 4 золота и 2 серебра, доведя количество своих олимпийских наград за карьеру до 22, а золотых — до 18. Оба этих показателя являются абсолютными рекордами в истории Олимпийских игр. Райан Лохте выиграл 5 медалей, в том числе 2 золота. 17-летняя Мисси Франклин стала 4-кратной чемпионкой Лондона. 5 медалей (3 золота) на счету Эллисон Шмитт.

9 золотых наград принесли легкоатлеты (в сумме с пловцами они обеспечили своей сборной 25 золотых наград из 46). Три золота (2 из них в эстафетах) на счету бегуньи Эллисон Феликс.

2 августа дзюдоистка Кайла Харрисон завоевала золото в категории до 78 кг, принеся США первую в истории медаль высшего достоинства в этом виде спорта на Олимпийских играх.

Сёстры Винус и Серена Уильямс выиграли в Лондоне свои очередные золотые награды, став первыми в истории тенниса 4-кратными олимпийскими чемпионками (на счету каждой из сестёр по 1 победе в одиночном разряде и 3 совместные победы в женском парном разряде в 2000—2012 годах).

Самым успешным днём Игр для сборной США стало 2 августа, когда были выиграны 6 золотых наград. 4 и 9 августа американцы побеждали по 5 раз.

Медалисты 

В мае 2015 года МОК дисквалифицировал члена американской команды в эстафете 4×100 метров Тайсона Гэя за применение допинга и лишил его, а также всю эстафетную команду США (Трелл Киммонс, Джастин Гэтлин, Райан Бейли, Джефф Демпс, Дарвис Петтон) серебряных медалей.

23 июля 2019 года решением МОК Артур Таймазов, выступавший за сборную Узбекистана, был лишен золотой медали Олимпийских игр 2012 года в результате перепроверки допинг-проб.
26 июля 2019 года МОК и Международная федерация борьбы (UWW) перераспределили  медали Олимпийских игр 2012 года, и Тервел Длагнев (США) был объявлен бронзовым призёром Игр.,

Медали по видам спорта

Медали по дням

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В утешительный заезд попадали спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
 Мужчины

 Женщины

Бадминтон 

Спортсменов — 3

Мужчины

Женщины

Баскетбол 

Спортсменов — 24

Мужчины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа A

Женщины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа A

Бокс 

 Спортсменов — 11
 Мужчины

 Женщины

Велоспорт 

Спортсменов —

Шоссе 
Мужчины

Женщины

Трек 
Мужчины

Женщины

Маунтинбайк 
 Мужчины

 Женщины

BMX 
Мужчины

 Женщины

Водные виды спорта

Плавание 

Спортсменов — 38

В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Открытая вода

 Женщины

 Открытая вода

Прыжки в воду 

 Мужчины

 Женщины

Синхронное плавание 

Спортсменов — 2

 Женщины

Гимнастика 

Спортсменов — 13

Спортивная гимнастика 

В квалификационном раунде проходил отбор, как в финал командного многоборья, так и в финалы личных дисциплин. В финал индивидуального многоборья отбиралось 24 спортсмена с наивысшими результатами, а в финалы отдельных упражнений по 8 спортсменов, причём в финале личных дисциплин страна не могла быть представлена более, чем 2 спортсменами. В командном многоборье в квалификации на каждом снаряде выступали по 4 спортсмена, а в зачёт шли три лучших результата. В финале командных соревнований на каждом снаряде выступало по три спортсмена и все три результата шли в зачёт.

Мужчины

Женщины

Художественная гимнастика 

Женщины

Прыжки на батуте 

Мужчины

Женщины

Гребля на байдарках и каноэ 

Спортсменов —

Гладкая вода 
Мужчины

Женщины

Гребной слалом 
Мужчины

Женщины

Дзюдо 

Спортсменов — 5

Мужчины

Женщины

Конный спорт

Выездка

Троеборье

Конкур 
В каждом из раундов спортсменам необходимо было пройти дистанцию с разным количеством препятствий и разным лимитом времени. За каждое сбитое препятствие спортсмену начислялось 4 штрафных балла, за превышение лимита времени 1 штрафное очко (за каждые 5 секунд). В финал личного первенства могло пройти только три спортсмена от одной страны. В зачёт командных соревнований шли три лучших результата, показанные спортсменами во время личного первенства.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов —

Мужчины

Женщины

Настольный теннис 

Спортсменов — 1
Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжался до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывал 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда.

 Мужчины

Парусный спорт 

Спортсменов — 16
Соревнования по парусному спорту в каждом из классов состояли из 10 гонок, за исключением класса 49er, где проводилось 15 заездов. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился экипаж, первым пересекший финишную черту. Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому командой месту. 10 лучших экипажей по результатам 10 гонок попадали в медальную гонку, результаты которой также шли в общий зачёт. В случае если участник соревнований не смог завершить гонку ему начислялось количество очков, равное количеству участников плюс один. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный экипажем в одной из гонок. Сборная, набравшая наименьшее количество очков, становится олимпийским чемпионом.

Мужчины

Женщины

 Эллиот
В классе Эллиот соревнованлись 12 экипажей, которые на предварительном раунде в матчевых поединках встречались каждый с каждым. Восемь лучших экипажей выходили в плей-офф, где по олимпийской системе определяли тройку призёров соревнований.

 Открытый класс

Использованы следующие сокращения:

Современное пятиборье 

Спортсменов — 3

Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и бег. Впервые в истории соревнования по современному пятиборью проводились в новом формате. Бег и стрельба были объединены в один вид — комбайн. В комбайне спортсмены стартовали с гандикапом, набранным за предыдущие три дисциплины (4 очка = 1 секунда). Олимпийским чемпионом становится спортсмен, который пересекает финишную линию первым.

Мужчины

Женщины

Стрельба 

Спортсменов — 20
По итогам квалификации 6 или 8 лучших спортсменов (в зависимости от дисциплины), набравшие наибольшее количество очков, проходили в финал. Победителем соревнований становился стрелок, набравший наибольшую сумму очков по итогам квалификации и финала. В пулевой стрельбе в финале количество очков за попадание в каждой из попыток измерялось с точностью до десятой.

 Мужчины

 Женщины

Стрельба из лука 

 Спортсменов — 6

 Мужчины

 Женщины

Тхэквондо 

Спортсменов — 4
Мужчины

Женщины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 3

Мужчины

Женщины

Фехтование 

Спортсменов — 16

В индивидуальных соревнованиях спортсмены сражаются три раунда по три минуты, либо до того момента, как один из спортсменов нанесёт 15 уколов. В командных соревнованиях поединок идёт 9 раундов по 3 минуты каждый, либо до 45 уколов. Если по окончании времени в поединке зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительная минута до «золотого» укола.
 Мужчины

 Женщины

Футбол 

Спортсменов — 18

Женщины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа G

Хоккей на траве 

 Женщины

 Состав команды

 Результаты
 '''Группа B

Примечания

Ссылки 
 Сборная США  на сайте sports-reference.com
 Олимпийский комитет США
 

Страны на летних Олимпийских играх 2012 года
2012